Geze steht für:
 Geze (Hainan), Ort im Autonomen Kreis Lingshui der Li auf Hainan, VR China
 Geze (Sichuan), Ort im Autonomen Bezirk Liangshan (Sichuan), Provinz Sichuan, VR China
 Geze (Garzê), Ort in Garzê (Kreis), Autonomer Bezirk Garzê, Autonomes Gebiet Tibet, VR China
 Geze (Nyingchi), Ort im Regierungsbezirk Nyingchi, Autonomes Gebiet Tibet, VR China
 Geze Gofa, Woreda (Verwaltungsbezirk) in der Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker, Äthiopien

 Geze (Unternehmen), deutsches Unternehmen

Gèze steht für:
 Gèze (Gers), linker Zufluss des Gers im südwestlichen Frankreich

Gèze ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Gèze (1913–1996), französischer Geologe und Höhlenforscher
 Jean-Marie Gèze (* 1755), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung

Abkürzung